Europe ist die englische und französische Schreibweise für Europa.

Europe steht außerdem für:
 Europe (Literaturzeitschrift), französische Literaturzeitschrift
 Europe (Band), schwedische Hardrockband
 Europe (Album), Musikalbum der Band Europe
 L’Europe, französisches Forschungsschiff
 Europe (Bootsklasse), Einhand-Segeljolle
 Europe 1, französischsprachiger Radiosender
 Europe – Simone Veil, Station der Pariser Untergrundbahn (Métro)
 Europe (Film), Film von Philip Scheffner aus dem Filmjahr 2022

in der griechischen Mythologie:
 Europa (Tochter des Agenor), Tochter des phönizischen Königs Agenor und der Telephassa
 Europe (Tochter des Neilos), eine Gattin des Danaos

Europe ist der Familienname folgender Personen:
 James Reese Europe (1881–1919), US-amerikanischer Bandleader und Komponist

Siehe auch:
 Europa (Begriffsklärung)